Lovely Roses es una empresa internacional que diseña productos de moda y de lujo con rosas preservadas y otros elementos de decoración. Fue fundada por Erika Mejía en 2018, ha estado presente en eventos importantes de farándula como Premios Grammy Latinos, Premios Lo Nuestro, Premios Billboard, entre otros. 

El servicio más prominente de esta empresa son los arreglos con rosas preservadas. La propuesta ha logrado atraer la atención de muchas celebridades y personas influyentes.

Reseña biográfica 
La empresa fue fundada por la empresaria hondureña Erika Mejía en diciembre de 2017. La primera tienda de Lovely Roses abrió en enero de 2018 en Doral. En mayo abrió la segunda, en Miracle Mile con la presencia del alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli.

A principios de 2021, Estados Unidos importó alrededor de 660 millones de flores cultivadas en Colombia, ⁣ aportando una cifra importante para la floricultura colombiana, siendo la empresa una de sus principales contribuyentes. En el caso de Ecuador, las limitaciones han sido un poco más marcadas por la pandemia actual, ⁣, sin embargo, Lovely Roses sigue aportando a la economía de dicho país con contribuciones a los floricultores y apostando por la industria ecuatoriana.

Uno de los grandes clientes de la tienda ha sido el puertorriqueño Anuel AA, ⁣ quien ha comprado más de diez mil rosas y múltiples detalles para Karol G. Otros detalles han sido destinados a Maluma, Pitbull, ⁣ Demi Lovato, ⁣ y la edición de La Bella y la Bestia que incluye una rosa como la de la película adaptada por Disney.

Regularmente, Erika acostumbra a enseñar, mediante el canal en YouTube de Lovely Roses, algunos consejos sobre la elección de colores de las rosas para los arreglos como en el día del cariño, San Valentín, día de las madres, incluso, en el día de los padres, ⁣ donde expresó que "las rosas no son para un género en específico".

Productos principales 

 Las rosas preservadas: se producen y tratan para mantener su frescura y naturalidad durante uno a tres años.
 Arreglos florales que puedan perdurar años.
 Ositos de peluche hechos a mano con rosas preservadas naturalmente.
 Capacitación personalizada en el trabajo con Rosas Naturales.

Participaciones 

 2018: Premios Lo Nuestro
 2019: Aparición en el vídeo «Secreto» de Anuel AA y Karol G
 2019: Premios Lo Nuestro
 2019: Premios Grammy Latinos
 2020: Premios Grammy Latinos
 2020: Premios Juventud 
 2021: Premios Grammy Latinos
 2021: Premios Billboard de la música latina

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Empresas de Estados Unidos
Empresas fundadas en 2017